

Geografia
 Kodiak – comune degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Alaska
 Arcipelago Kodiak – arcipelago in Alaska
 Isola Kodiak – isola situata nel golfo dell'Alaska
 Borough di Kodiak Island – borough dello stato dell'Alaska

Altro 
 Ursus arctos middendorffi, detto anche orso Kodiak – orso dell'Alaska
 Kodiak – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1974
 Chevrolet Kodiak – modello di camion della Chevrolet prodotto dal 1980 al 2009